Le qualificazioni del singolare  femminile dell'US Open 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Lara Arruabarrena Vecino (ultimo turno)
  Luksika Kumkhum (secondo turno)
  Anna-Lena Friedsam (ultimo turno)
  Michelle Larcher de Brito (secondo turno)
  Danka Kovinić (primo turno)
  Olivia Rogowska (secondo turno)
  Anna Tatišvili (primo turno)
  Tamira Paszek  (secondo turno)
  Claire Feuerstein (primo turno)
  Kateřina Siniaková (ultimo turno)
  Ana Konjuh (primo turno)
  Mandy Minella (primo turno)
  Mirjana Lučić-Baroni (qualificata)
  Aleksandra Panova (ultimo turno)
  Jovana Jakšić (secondo turno)
  Aljaksandra Sasnovič (qualificata)

  Lourdes Domínguez Lino (primo turno)
  Ksenija Pervak (qualificata)
  Lesja Curenko (qualificata)
  Julija Putinceva (secondo turno)
  Maryna Zanevs'ka (qualificata)
  Dinah Pfizenmaier (secondo turno)
  Kristína Kučová (primo turno)
  Sofia Arvidsson (primo turno)
  Verónica Cepede Royg (ultimo turno)
  Melanie Oudin (ultimo turno)
  Alla Kudrjavceva (qualificata)
  Allie Kiick (primo turno, ritirata)
  Wang Qiang (qualificata)
  Çağla Büyükakçay (secondo turno)
  Sachia Vickery (primo turno)
  Aleksandra Krunić (qualificata)

Qualificate 

  Wang Qiang
  Maryna Zanevs'ka
  Lesja Curenko
  Alla Kudrjavceva
  Ashleigh Barty
  Ksenija Pervak
  Françoise Abanda
  Duan Yingying

  Ons Jabeur
  Aleksandra Krunić
  Anastasija Rodionova
  Chan Yung-jan
  Mirjana Lučić-Baroni
  Paula Kania
  Zheng Saisai
  Aljaksandra Sasnovič

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 
 

US Open 2014
WTA Tour 2014